El topónimo Monterrubio puede hacer referencia a:

 Monterrubio de la Serena, municipio de la provincia de Badajoz, España.
 Monterrubio de la Demanda, municipio de la provincia de Burgos, España.
 Monterrubio de Armuña, municipio de la provincia de Salamanca, España.
 Monterrubio de la Sierra, municipio de la provincia de Salamanca, España.
 Monterrubio (Segovia), municipio de la provincia de Segovia, España.
 Monterrubio (Zamora), localidad del municipio de Rosinos de la Requejada, provincia de Zamora, España.